

Рябинка — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Рябинка — присілок, Москаленський район, Омська область

Рябинка — річка у Харківській області, ліва притока Ворскли